Vybavení může být:
 Stavebnické vybavení
 Golfové vybavení
 Plavecké vybavení
 Vybavení stanic metra v Paříži
Sportovní vybavení

Externí odkazy